Brlog est un toponyme qui peut désigner :
 Brlog, une localité de Croatie située dans la municipalité de Otočac, comitat de Lika-Senj ;
 Brlog, un village de Serbie situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot.